Хилари Этвуд Найт (; 19 декабря 1989, Пало-Альто) — профессиональная американская хоккеистка, выступающая в нападении. Игрок канадского клуба «Ле Канадьенн де Монреаль» и национальной сборной США. Олимпийская чемпионка 2018 года и 8-кратная чемпионка мира.

Биография 
Хилари Найт родилась в Пало-Альто, штат Калифорния, выросла в Лейк-Форест, штат Иллинойс.

Окончила Висконсинский университет в Мадисоне, где в составе местной хоккейной команды выигрывала национальный чемпионат среди студентов в 2009 году. Сама же Найт в 39 играх сезона набрала 83 очка, что стало новым рекордом клуба.

С 2012 года выступает за «Бостон Блейдс».

В сборной США дебютировала в ноябре 2006 года на Кубке Наций, где в свои 17 лет стала самым юным игроком команды в истории. Главным тренером сборной на тот момент был Марк Джонсон, работавший с Найт и в Висконсине.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 USA Hockey player profile
 U.S. Olympic Team player profile
 Hilary Knight career statistics at EliteProspects.com
 Hilary Knight gets puck naked

Хоккеистки США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Выпускники Чоут Розмари Холл
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне